Chambois ist der Name zweier französischer Orte:

 Chambois (Orne), ehemalige Gemeinde im Département Orne
 Chambois (Eure), Gemeinde im Département Eure